Prozostrodontia es un clado de cinodontes que incluye a los mamíferos y a sus parientes no mamaliformes más próximos tales como Tritheledontidae y Tritylodontidae. Fue erigido como un taxón basado en nodos por Liu y Olsen (2010) y definido como el clado menos inclusivo que contiene a Prozostrodon brasiliensis, Tritylodon langaevus, Pachygenelus monus y Mus musculus (el ratón doméstico). Prozostrodontia fue diagnosticado por varias características, incluyendo:
 Huesos prefrontal y postorbital reducidos, con una reducción o desaparición de un puntal de hueso denominado la barra postorbital que separa la órbita ocular de la región temporal
 Huesos dentarios sin conectar en la mandíbula inferior
 La presencia de un pequeño agujero en el cráneo denominado el foramen esfenopalatino
 Una cresta sagital extendiéndose a lo largo de la parte superior del cráneo y conectándose con una cresta lambdoidal en la parte posterior del cráneo
 Las espina neurales de las vértebras dorsales apuntan hacia atrás
 Una cresta iliaca de forma convexa y una espina iliaca posterior reducida en la cadera
 Una muesca acetabular en el isquion (un surco en la articulación de la cadera)
 La posición de una pequeña proyección llamada el trocánter menor es cercana a la cabeza del fémur

Prozostrodontia incluye a los tritilodóntidos, los cuales han sido tradicionalmente situados en un grupo de cinodontes más primitivo, Cynognathia como distantes parientes de los mamíferos. También incluye a Tritheledontidae, el cual ha sido clasificado como cercano a los mamíferos. Muchos estudios previos consideraron a Tritheledontidae como una agrupación válida monofilética, lo cual significa que es un clado verdadero incluyendo a todos los descendientes de un único ancestro común, pero Liu y Olsen (2010) encontraron que Tritheledontidae es una serie parafilética de prozostrodontios basales. A continuación un cladograma de Liu y Olsen (2010) mostrando la posición filogenética de Prozostrodontia:

Referencias 

Cynodontia